Relação dos municípios de Mato Grosso do Sul por coordenadas.

Fontes 
 Embrapa - Mapeamento e estimativa da área urbanizada do Brasil

Coordenadas